Nördavan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nördavan (Byske socken, Västerbotten, 722114-176123), sjö i Skellefteå kommun,  (18 ha)
Nördavan (Byske socken, Västerbotten, 722531-176357), sjö i Skellefteå kommun,  (19 ha)
Nördavan (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (20 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn